Feldarbeit steht für:

 landwirtschaftliche Arbeiten des Feldbaues, siehe Ackerbau
 wissenschaftlich Datenerhebung außerhalb der (Labor-)Experimente  „am Ort des Geschehens“, siehe Feldforschung
 speziell die geowissenschaftliche Datenerhebung im Gelände, siehe Feldarbeit (Geowissenschaften)

Siehe auch: 

 Feldübung
 Feldstudie
 Erhebung (Empirie)